A Republikanska futbołna grupa (1972/1973) było 49. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna CSKA Septemwrijsko Zname Sofia.

Tabela końcowa 

Po zakończeniu sezonu rozgrywki zmniejszono do 16 zespołów.

Awans z II ligi 
 Pirin Błagojewgrad
 Jantra Gabrowo

Król strzelców 
 29 goli –  Petyr Żekow (CSKA Septemwrijsko Zname Sofia)

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej
1972 w Bułgarii
1973 w Bułgarii